2 miejscowości w Polsce:
 Kiersity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Kiersity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki